

Cinema 
 The Gang – film del 1914 diretto da Ned Finley
 The Gang – film del 1917 diretto da David Smith
The Gang – documentario del 2015 diretto da Raisa Mikhailovskaya

Musica 
 The Gang – gruppo musicale italiano